Бику:

 Бику — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Бику — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу

См. также 
 Бика
 Бико